Эта страница представляет собой список островов британской заморской территории Фолклендские острова.

Главные острова

Другие острова

Малые группы островов

Острова Джейсон 
Все острова постоянно необитаемы.

Высочайшие точки островов

Список островов архипелага, названных в честь людей 
Здесь представлен неполный список островов, получивших имена в честь реальных исторических персонажей.

 Бошен — де Бошен, Жак Гуин
 Данбар
 (Восточный Фолкленд) Лафония (полуостров) — Лафон, Сэмюэл Фишер
 Джордж — Король Георг
 Голдинг
 Кеппел — Кеппель, Август, 1-й виконт Кеппель
 Сондерс
 Рагглс
 Стаатс
 Тайссен
 Уэдделл — Уэдделл, Джеймс

Испанские названия островов, данные в честь людей 
A list of the derivations of Spanish names, where they differ substantially from the English versions.
 Beaver Island — Isla San Rafael — The archangel Raphael
 Lively Island — Isla Bougainville — Луи Антуан де Бугенвиль
 Bleaker Island — Isla María — ?Virgin Mary
 Jason Islands — Isla Sebaldes — Sebald de Weert
 Pebble Island — Isla (de) Borbón/Isla Bourbon — Бурбоны
 Weddell Island — Isla San José — Saint Joseph

См. также 
 Фолклендские острова
 География Фолклендских островов

Примечания

Ссылки 
 
 Фолклендские острова на сайте ООН
 Информация об островах всего мира

Острова Атлантического океана
Списки островов